Malrieu est un patronyume porté notamment par :

 Jean Malrieu (1915-1976), poète français ;
 Jean-Pierre Malrieu (1740-1823), religieux et homme politique français ;
 Patrick Malrieu (1945-2019), cadre de la filière graphique et spécialiste français de la musique traditionnelle bretonne ;
 Philippe Malrieu (1912-2005), philosophe et psychologue français.